Thiffault ist der Familienname folgender Personen:

 Léo Thiffault (1944–2018), kanadischer Eishockeyspieler
 Louis-Marie Thiffault (1935–2009), kanadischer Politiker
 Oscar Thiffault (1912–1998), kanadischer Folksänger